

Geografia

Austria 
 Thannhausen – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Weiz

Niemcy 
 Thannhausen – dzielnica Freystadt
 Thannhausen – dzielnica Laufen
 Thannhausen – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Donau-Iller
 Thannhausen – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Günzburg

Inne 
 Thannhausen – ród

Zobacz też 
 Tannhausen
 Thanhausen